153. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Црвене звезде у Београду 4. марта 2017. године. Ова утакмица је играна у оквиру 24. кола Суперлиге Србије у сезони 2016/17, а завршена је нерешеним резултатом 1:1 (1:0). Главни судија на утакмици био је Мајо Вујовић из Новог Сада.

Детаљи меча 

Помоћне судије: Светозар Живин, Милан Шутуловић, Срђан Милутиновић, Срђан Обрадовић, Лазар Лукић 

Делегат: Марко Осмајлић

Вечити дерби у фудбалу
Вечити дерби 153